Bittlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Bittlinger (* 1928), deutscher und Schweizer evangelischer Pfarrer, Psychologe, Psychotherapeut, Buchautor und Referent
 Clemens Bittlinger (* 1959), deutscher Pfarrer, Autor und Liedermacher
 Herbert Bittlinger (1925–2009), deutscher Wirtschaftsmanager